El término Beregovói () puede referirse a:

Personalidades 

Georgi Beregovói, (1921-1995), cosmonauta soviético.
Pierre Beregovói, (1925-1993), político socialista francés.

Localidades 

Beregovói (Temriuk, Krasnodar), localidad del raión de Temriuk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Beregovói (Yeisk, Krasnodar), localidad del raión de Yeisk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Beregovói (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Beregovói (Primorie), localidad del krai de Primorie, en Rusia.
Beregovói (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.

Otros 
 (6319) Beregovoj, un asteroide del cinturón de asteroides.